Camillo Ripamonti (1919-1997) – politico e ingegnere italiano
Giorgio Ripamonti (1883-1955) – artigiano e tecnico italiano
Giuseppe Ripamonti (1573-1643) – presbitero e storico italiano
Lucia Ripamonti, nome secolare di Lucia dell'Immacolata (1909-1954) – religiosa italiana
Manuel Luis Pellegrini Ripamonti, noto semplicemente come Manuel Pellegrini (1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, di ruolo difensore.
Natale Ripamonti (1950) – politico italiano
Nicola Ripamonti (1990) – canoista italiano
Paolo Ripamonti (1969) – politico italiano
Riccardo Ripamonti (1849-1930) – scultore italiano
Umberto Ripamonti (1895–post 1940) – ciclista su strada italiano
Vittorio Ripamonti (...–...) – attore italiano